Der Dreiband-Weltcup 2014/5 war das fünfte und letzte UMB/ACC-Weltcupturnier im 28. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 7. bis 13. Dezember 2014 in Hurghada, Ägypten statt. Es war das 150. Weltcup-Turnier seit 1986.

Geschichte 
Der Italiener Marco Zanetti war in Hurghada der große Gewinner des Weltcupturniers. Es war nach 1990 in Palma de Mallorca und 1999 in Berlin sein dritter Sieg in diesem Wettbewerb. Er musste 15 Jahre lang auf diesen Erfolg warten. Zanetti ist der einzige von den noch regelmäßig spielenden Akteuren, der bereits am ersten Weltcupturnier 1986 in Paris dabei war. Der Sieg stand aber im Halbfinale auf des Messers Schneide, als er gegen den Koreaner Hwang Hyung-bum mit 32:38 im Rückstand lag. Aber durch seine bekannte Kämpferqualität konnte er das Match noch mit 40:39 in 30 Aufnahmen zu seinen Gunsten wenden. Im Finale, das er jederzeit beherrschte, machte er den Traum von Kang Dong-koong zunichte, als erster Koreaner ein zweites Weltcupturnier zu gewinnen. Von den bis jetzt gespielten 150 Weltcupturnieren war Zanetti 130 Mal am Start.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für die drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC, in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Filipos Kasidokostas
  Choi Sung-won
  Marco Zanetti
  Kang Dong-koong
  Kim Kyung-roul
  Cho Jae-ho
  Tayfun Taşdemir
  Daniel Sánchez

Wildcardspieler:
1 × CPB:  Hugo Patiño
1 × ACBC:  Dương Anh Vũ
1 × CEB:  Jérémy Bury
2 × Organisierender Ausrichter:  Sameh Sidhom,  Mohsen Fouda

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 145 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Gesamtsieger Weltcup 2014 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2014/1
 Dreiband-Weltcup 2014/2
 Dreiband-Weltcup 2014/3
 Dreiband-Weltcup 2014/4

2014 5
Karambolageveranstaltung 2014
Billardturnier in Hurghada